Шушањ је насеље у општини Бар у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 2212 становника (према попису из 1991. било је 1324 становника).

Демографија 
У насељу Шушањ живи 1581 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 34,4 година (33,8 код мушкараца и 35,0 код жена). У насељу има 646 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,41.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Бар
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори